Karl Zallinger ist der Name folgender Personen:

* Karl von Zallinger (1809–1865), Verwaltungsbeamter, Abgeordneter im Tiroler Landtag, stellvertretender Landeshauptmann von Tirol, Bürgermeister von Gries
 Karl Zallinger (Politiker) (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)